

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Chodków – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Chodków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów

Zobacz też 
 Chodków Nowy, Chodków Stary